Dancé, commune française de la Loire.
 Dancé, ancienne commune française, de l'Orne, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Perche-en-Nocé.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France